Hrebeljanović ist der Familienname folgender Personen: 

 Lazar Hrebeljanović (~1329–1389), Fürst Serbiens
 Milica Hrebeljanović (~1300–1405), Fürstin und Regentin von Serbien